Иван Иванович Ведяков () — советский и российский учёный в области разработки норм, методов расчётов, проектирования и обследования строительных металлических конструкций, металловедения и сварки. Доктор технических наук, профессор, академик Российской Инженерной Академии, академик Национальной Академии наук пожарной безопасности, советник Российской академии архитектуры и строительных наук, дважды лауреат премии Правительства РФ в области науки и техники, директор Центрального научно-исследовательского института строительных конструкций им. В. А. Кучеренко АО «НИЦ „Строительство“».

Биография 
В 1976 году окончил Явасскую среднюю школу Зубово-Полянского района с золотой медалью, в 1982 — факультет Промышленного и гражданского строительства Московского инженерно-строительного института им. В. В. Куйбышева (с отличием), в 1990 — аспирантуру.

В 1982—1985 годах мастер, прораб в СМУ-1 треста «Особстрой-2» Главмособлстроя.

С 1985 года работает в ЦНИИСК им. В. А. Кучеренко Госстроя СССР: старший инженер; младший, старший, ведущий научный сотрудник; заместитель заведующего, заведующий лабораторией; заместитель директора; с 2010 — директор института.

С 2002 года одновременно преподаёт на кафедре «Промышленное и гражданское строительство» Электростальского политехнического института — филиала Московского института стали и сплавов (с 2016 года — филиал Московского политехнического университета).

Советник Российской академии архитектуры и строительных наук (с 2008);  журнала «Строительная механика и расчёт сооружений» (с 2012), член редколлегии журнала «Промышленное и гражданское строительство». Эксперт Ассоциации развития стального строительства,(c 2015) Председатель совета директоров Ассоциации Развития Стального Строительства. Главный редактор журнала «Сейсмостойкое строительство. Безопасность сооружений» (с 2016).

Участвовал и возглавлял работы по обследованию и реконструкции следующих сооружений:

 корпуса Государственного космического центра им. М. В. Хруничева,
 корпуса АЗЛК (объединение «Автофрамос»),
 Останкинская телебашня (после пожара),
 плавучая платформа «Hutton» для добычи нефти в акватории Северного Ледовитого океана,
 скульптурная композиция «Рабочий и колхозница»,
 монумент «Покорителям космоса» на Проспекте Мира,
 памятник Петру I,
 здания и сооружения на территории ВВЦ (ВДНХ),
 магазины сетей «МЕТРО» и «ЗЕЛЬГРОС»,
 комплекс старинных церквей «Зарядье»,
 Шуховская телебашня,
 Богучанская ГЭС (после аварии).

Участвовал и руководил научно-техническим сопровождением проектирования и строительства следующих сооружений:

 Ледовый дворец на Ходынском поле,
 здание ММДЦ «Москва-Сити»,
 комплекс зданий ДФУ (о. Русский),
 комплекс зданий ЗАО «Крокус»,
 спортивные сооружения Универсиады-2013 (Казань),
 олимпийские объекты (Сочи),
 парк «Зарядье» (Москва),
 футбольные стадионы к чемпионату мира 2018 года,
 Лахта-центр (Санкт-Петербург).

Научная деятельность 
В 1990 году защитил кандидатскую, в 2001 — докторскую диссертацию («Выявление резервов несущей способности стальных строительных конструкций на основе совершенствования методов их расчета и рационального применения современных материалов»)(док. № 006360); профессор (2008).

Научные достижения:
 разработаны новые методы расчёта стальных изгибаемых элементов и стоек (колонн), принципы оценки конструктивной прочности проката с учётом структуры материала;
 определены пути одновременного повышения прочности и сопротивления хрупкому разрушению проката и элементов конструкций, физико-технологические способы повышения трещиностойкости стального проката, физические основы перехода элементов стальных конструкций из вязкого состояния в хрупкое;
 созданы и применены в строительных конструкциях принципиально новые стали;
 разработаны принципы сохранения и использования сталей производства начала XX века при реставрации и восстановлении объектов культурного наследия федерального значения;
 разработаны состав и технология производства лёгких гранулированных пористых заполнителей для бетонов, плитного конструкционного материала из дешёвых и распространённых кремнистых пород;
 разработана и внедрена комплексная система научно-технического сопровождения возведения уникальных зданий и сооружений, направленная на обеспечение их эксплуатационной надёжности и экономической эффективности.

Является членом специализированных советов по защите докторских и кандидатских диссертаций по специальности 05.23.01 «Строительные конструкции, здания и сооружения» при АО НИЦ «Строительство», МГСУ.

Действительный член Петровской академии наук и искусств (2009), Российской инженерной академии (2012), Национальной академии наук пожарной безопасности (2014).

Подготовил одного доктора и четырёх кандидатов наук. Автор более 160 научных работ, в том числе учебных пособий и 7 монографий; 4 патентов на изобретения.

Руководитель научной школы «Металлические конструкции».

Избранные труды 
 Одесский П. Д., Ведяков И. И. Сталь в строительных металлических конструкциях. — М.: Металлургиздат, 2018. — 906 с.
 Ведяков И. И., Райзер В. Д. Надежность строительных конструкций: Теория и расчет. — М.: АСВ, 2018. — 411 с.
 Ведяков И. И., Конин Д. В., Одесский П. Д. Стальные конструкции высотных зданий. — М.: АСВ, 2014. — 272 с.
 Гланштейн Л. И.,Одесский П. Д., Ведяков И. И. Слоистое разрушение сталей и сварных соединений. — М.: ООО Интермет Инжиниринг, 2009. — 256 с.
 Одесский П. Д., Ведяков И. И. Ударная вязкость сталей для металлических конструкций. — М.: ООО Интермет Инжиниринг, 2003. — 232 с.
 Одесский П. Д., Ведяков И. И. Малоуглеродистые стали для металлических конструкций. — М.: ООО Интермет Инжиниринг, 1999. — 224 с.
 Одесский П. Д., Ведяков И. И., Горпинченко В. М. Предотвращение хрупких разрушений металлических строительных конструкций. — М.: ООО Интермет Инжиниринг, 1998. — 220 с.
 Оценка ударной вязкости сталей для строительных металлических конструкций / Evaluation of impact strength of steels for metal structure // Промышленное и гражданское строительство. 2018 (10):22—34.
 Алюминиевые сплавы для строительных металлических конструкций (комментарий к СП 128.13330) / Aluminium Alloys for Building Metal Structures (commentaries on SP 128.13330) // Промышленное и гражданское строительство. 2013 (10):5—8.

Награды 
 серебряная медаль ВДНХ (№ 335-Н; 1989 г., за достигнутые успехи в развитии народного хозяйства)
 медаль «В память 850-летия Москвы»
 знак «Почётный строитель России» (№ 8947; 2002)
 памятная медаль за участие в реконструкции Останкинской телебашни после пожара (2007)
 медаль «За доблестный труд» (№ 25371)
 памятная медаль за участие в реконструкции скульптурной композиции «Рабочий и колхозница» (2008)
 золотая медаль международной выставки «Металл-Экспо» (2012)
 медаль МЧС «Отвага. Мужество. Честь» (2012)
 памятная медаль Минрегиона России «Строителю объектов саммита АТЭС» (№ 286; 2012)
 премия Правительства РФ в области науки и техники (2012) — за разработку и осуществление комплексной системы научно-технического обеспечения эксплуатационной надежности металлических конструкций при возведении уникальных строительных объектов
 премия Правительства РФ в области науки и техники (2018) — за разработку, производство и внедрение отечественных огнезащитных материалов в области строительства предприятий и объектов в жилищно-социальной сфере и различных отраслях промышленности.
 Памятная медаль «За полезные труды» Российской академии архитектуры и строительных наук (2019)
 Медаль «За заслуги в строительном образовании и науки» III степени (бронзовая; 2019)
 Знак «Заслуженный инженер России» (2019)
 Памятная медаль «300 лет М. В. Ломоносову» (2019)

Примечания

Ссылки 
 
 http://stroy-mex.narod.ru/index/glavnyj_redaktor/0-161
 

Директора научно-исследовательских институтов